

Єлхово — місто, Ямбольська область
 Єлхово — село, община Николаєво, Старозагорська область
 Єлхово — село, община Стара Загора, Старозагорська область
 Єлхово — община, Ямбольська область

Єлхово — присілок, Моргауський район, Чувашія